Русановка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Русановка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Русановка — деревня в Нововаршавском районе Омской области.
 Руса́новка — деревня в Сасовском районе Рязанской области.

Украина 
 Русановка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Русановка — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Русановка — село в Купянском районе Харьковской области, упразднено в 1987 г.

Местности 
 Руса́новка — историческая местность в Киеве.
 Руса́новка — историческая местность в Санкт-Петербурге.

Гидронимы 
 Русановка — река в Медынском районе Калужской области.

См. также 
 Русановка 1-я
 Русановка 2-я
 Уласово-Русановка
 Новорусановка